В данном списке перечислены самолёты и вертолёты, потерянные в ходе боевых действий на востоке Украины (с 25 апреля 2014 года).

Согласно официально подтверждённым украинской стороной данным, на 4 февраля 2015 г. в результате вооружённого конфликта на востоке страны украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143. Ещё по одному Су-25, Ми-2 и Ми-8 (последний принадлежал ГСЧС Украины) потерпели крушение в ходе конфликта по техническим причинам. Следует отметить, что этот список не является официально озвученным. Он составлен исходя из сделанных в разное время сообщений пресс-служб украинских силовиков.

Подтверждённые потери

Неподтверждённые сообщения 
Сторонники ЛНР и ДНР приводят свои, неподтверждённые украинской стороной и независимыми источниками, данные о потерях летательных аппаратов - в ходе острой фазы конфликта повстанцы регулярно сообщали о сбитых украинских летательных аппаратах.
 3 июня 2014 года — «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарёв заявил о сбитом над Славянском Су-25, упавшем в районе города Красный Лиман.
 4 июня 2014 года — лидер самообороны Славянска Игорь Стрелков сообщил о втором сбитом над Славянском Су-25, упавшем севернее города, а также о сбитом в районе Славянского курорта вертолёте Ми-24.
 14 июня 2014 года — пресс-центр ДНР заявил о сбитом бомбардировщике Су-24 ВВС Украины в районе города Горловка Донецкой области. Пилот катапультировался.
 20 июня 2014 года — повстанцы ДНР заявили о сбитом Су-25 в районе посёлка Ямполь Донецкой области.
 1 июля 2014 года — пресс-служба ДНР заявила о сбитом штурмовике ВВС Украины в районе города Снежное Донецкой области. Также заявлялось о двух штурмовиках (один из них — СУ-27), сбитых повстанцами ЛНР в районе посёлка Большой Вергунки Жовтневого района Луганска и Станицы Луганской Луганской области.
 5 июля 2014 года — по утверждению повстанцев, в результате артиллерийского обстрела аэропорта Луганска, был на земле уничтожен Ил-76МД, который приземлился на нём 13 июня перед сбитым бортом (б/н 76777)
 7 июля 2014 года — министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий заявил о захвате Су-25, совершившего вынужденную посадку на территории, контролируемой повстанцами. 11 июля эту информацию подтвердил глава ЛНР Валерий Болотов.
 11 июля 2014 года — пресс-служба ЛНР заявила о сбитом штурмовике ВВС Украины в районе города Перевальск Луганской области.
 11 июля 2014 года — агентство «Новороссия» заявило о сбитом повстанцами ДНР самолёте над городом Дзержинск Донецкой области. Сообщается, что самолёт упал севернее Горловки.
 12 июля 2014 года — по заявлениям повстанцев, самолёт ВВС Украины, предположительно Су-25, был уничтожен зенитным огнём ДНР во время боя в Горловке.
 12 июля 2014 года — агентство «Новороссия» сообщило, что в районе города Снежное Донецкой области повстанцы ДНР сбили украинский вертолёт Ми-24.
 13 июля 2014 года — лидер самообороны Горловки Безлер заявил о двух сбитых зенитными пулемётами над Горловкой Су-25, один из которых упал в районе посёлка Зайцево, другой — посёлка Дебальцево.
 14 июля 2014 года — пресс-служба ЛНР заявила о сбитом штурмовике ВВС Украины в районе города Лисичанск Луганской области.
 14 июля 2014 года — представители штаба повстанцнев ЛНР сообщили о сбитом в 13:30 в Су-25 в районе города Краснодон Луганской области. Пилот катапультировался и взят в плен.
 15 июля 2014 года — руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик заявил о сбитом штурмовике Су-25 над городом Снежное.
 2 августа 2014 года — штаб повстанцев сообщил о сбитом штурмовике Су-25, который упал между городами Енакиево и Макеевка.
 4 августа 2014 года — штаб повстанцев заявил о сбитом вертолёте в районе населённого пункта Васильевка.
 17 августа — пресс-центре армии Юго-Востока в Краснодоне сообщил о том, что два самолёта, предположительно, Су-25 Вооружённых сил Украины, были уничтожены в районе города Краснодон.
 20 августа — повстанцы Луганской Народной Республики проинформировали о ликвидации двух вертолётов, принадлежащих украинским войскам. Инцидент произошел под селом Георгиевка, Лутугинского района Луганской области. Позже сообщение об одном сбитом вертолёте Ми-24 было подтверждено спикером СНБО Украины Андреем Лысенко
 25 августа 2014 года в районе населённого пункта Красное подразделением ПВО повстанцев из ПЗРК был поражён украинский вертолёт.
 29 августа 2014 года по заявлениям повстанцев при попытке нанесения авиационного удара по позициям подразделений повстанцев ДНР в районе Новокатериновки из ПЗРК были сбиты два украинских штурмовика Су-25. Так же дивизионом ПВО повстанцев из ПЗРК были сбиты ещё два Су-25 у населённых пунктов Войково и Мережки.
 1 сентября 2014 года повстанцы заявили о том, что они сбили украинский истребитель Су-27 у н. п. Мережки Донецкой области.
 3 сентября 2014 года повстанцы сообщили о том, что в районе населённого пункта Петренки из ПЗРК повстанцами сбит украинский Су-25.
 2 февраля 2015 года — представители Донецкой Народной Республики сообщили журналистам о сбитом в районе Горловки украинском самолёте.
 3 февраля 2015 года — представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил о сбитом над Дебальцево украинском самолёте-разведчике.
 3 февраля 2015 года — представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил о двух штурмовиках Су-25, сбитых ПВО вооружённых сил Донецкой народной республики на северной и северо- восточной окраине Дебальцево при нанесении ими бомбового удара по позициям повстанцев

Таким образом, повстанцы претендуют по крайней мере на 30 уничтоженных самолётов (18 Су-25, один из которых захвачен целым, 1 Су-24, 1 Ил-76, 1 Су-27, 9 неизвестного типа) и 5 вертолётов (2 Ми-24 и 3 неизвестного типа), потеря которых не признана украинскими властями.

Информация украинской стороны 
Официальные лица Украины в разное время называли разное число потерянных летательных аппаратов.
 11 июня 2014 года Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Татьяна Черновол сообщила, что на вооружении у украинской армии осталось всего 10 вертолётов.
 19 июля вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за время проведения АТО на востоке Украины были подбиты 14 авиамашин (самолёты + вертолёты).
 2 августа министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что Украина потеряла семь военных самолётов при попытках доставить груз с продовольствием и боеприпасами для бойцов 72-й механизированной и 79-й аэромобильной бригады.
 20 ноября украинский представитель выступил с докладом на конференции в Лондоне и сообщил, что в ходе боевых действий потеряно 10 вертолётов, девять боевых самолётов и три транспортных самолёта. «В общей сложности, мы потеряли пять Ми-8, пять Ми-24, шесть Су-25, один Су-24, два МиГ-29, один Ан-26, один Ан-30 и один Ил-76».

Примечания 

гражданская Украина
Авиационные происшествия на Украине 2014 года
Вооружённый конфликт на востоке Украины